Het Nederlands kampioenschap schaatsen allround voor mannen 1942 werd van 7 tot 8 februari 1942 verreden op de natuurijsbaan van de Zutphense IJsvereniging in Zutphen.

Dit laatste NK schaatsen in de oorlog was aanvankelijk gepland in het weekend van 24 en 25 januari in Amsterdam, maar werd afgelast en verplaatst naar Zutphen. De organisatie in Amsterdam had 's nachts sneeuw op de Amsterdamse baan gelegd, na geruchten over een dreigende razzia door de Duitsers op de tweede wedstrijddag. Hiermee werd dit onheil voorkomen en konden de jonge schaatsers niet worden opgepakt. Deze reden voor het uitstel is nooit bekendgemaakt aan de rijders. Pas ver na de oorlog werd hiervan voor de eerste keer melding gemaakt door Marnix Koolhaas na een gesprek met Siem Heiden die in de organisatie zat.
Titelverdediger was Herman Buyen, die de Nederlandse titel in 1941 te Bergen had veroverd. Buyen veroverde zijn tweede Nederlandse titel.

Klassement 

  NC = niet gekwalificeerd, DQ= gediskwalificeerd, NF = niet gefinisht 

1942
Langebaanschaatsen in 1942
Sport in Zutphen
Schaatsen in Gelderland
Sportevenement in Gelderland